

Томашовце — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Томашовце — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.